Buston steht für:

 Buston (Ghafurow), Stadt in Tadschikistan
 High Buston, Gemeinde in Northumberland